Medina Elvira (Granada)
 Cora d'Elvira
 Elvira (gènere), gènere d'ocells de la família dels troquílids (Trochilidae)
 Biografies:
 Elvira de Lleó (v 1082-1151), infanta casada el 1094 amb Ramon IV de Tolosa
 Elvira de Castella (filla de Ferran I de Lleó) (~1033-1101), infanta religiosa
 Elvira de Castella (filla d'Alfons VI de Lleó) (~1100-1135), infanta casada vers el 1118 amb Roger II de Sicília
 Elvira Fremont i Verdier (Barcelona, 1881 - 1956), actriu catalana
 Elvira Guasch i Font (Santa Coloma de Farners, 1906 - Sant Andreu de la Barca, 1990), mestra, cantant i compositora 
 Elvira de Hidalgo (Vall-de-roures, 1891 - Milà, 1980), soprano de coloratura i mestra de cant
 Elvira Jofre (Barcelona, 1910 - 1998) actriu de teatre
 Elvira Lindo Garrido (Cadis, 1962), periodista i escriptora espanyola
 Elvira María Jiménez Gutiérrez (Las Palmas de Gran Canaria, 1955) política socialista valenciana d'origen canari
 Elvira Menéndez de Melanda (~996 - 1022), reina consort de Lleó (v 1010 -1022)
 Elvira Quintillà i Ramos (Barcelona, 1928 - Madrid, 2013) actriu espanyola de teatre, cinema i televisió
 Elvira Rodríguez Herrer (Madrid, 1949) política espanyola